Mösel bezeichnet folgende Orte in Österreich:
 Mösel (Gemeinde Klein Sankt Paul), eine Ortschaft im Görtschitztal im Kärntner Bezirk Sankt Veit an der Glan
 Mösel (Gemeinde Stockenboi), eine Ortschaft am Weißensee im Kärntner Bezirk Villach-Land
 Mösel (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf), eine zur Ortschaft Matzleinsdorf (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf) gehörende Rotte im niederösterreichischen Bezirk Melk

Siehe auch:
 Mösl
 Mosel (Begriffsklärung)